Palazzo Ducale est le nom donné aux palais des duchés  italiens des villes suivantes : 
 
 Palazzo Ducale (Andria)
 
 Palazzo Ducale (Carpi)
 Palazzo Ducale (Colorno)
 Palazzo Ducale (Fragneto Monforte)
 Palazzo Ducale (Gênes)
 Palazzo Ducale (Gubbio)
 
 Palazzo Ducale (Lucques)
 Palazzo Ducale (Mantoue)
 
 Palazzo Ducale (Mercatello sul Metauro)
 Palazzo Ducale (Modène)
 Palazzo Ducale (Parme)
 Palazzo Ducale (Pesaro)
 Palazzo Ducale (Sassari)
 
 Palazzo Ducale (Urbania)
 Palazzo Ducale (Urbino)
 Palazzo Ducale (Venise)
 Palazzo Ducale (Vigevano)

Voir aussi
 

 00